Командный чемпионат Чехии по шахматам 2012/2013

Личные результаты

1. Novoborský ŠK

Rapid Pardubice

TJ Tatran Litovel

Таблица 
 КО — командные очки (за победу начислялось 3 очка)
 Последние две команды спустились из первой лиги

Ссылки 
 2012/2013 (Online databáze ŠSČR)

Командный чемпионат Чехии по шахматам
2012 год в шахматах
2013 год в шахматах